Ву́лиця Ю́рія Смо́лича — назва вулиці у різних населених пунктах України. Назва на честь українського письменника, журналіста і театрального критика Ю. К. Смолича.

Вулиця Юрія Смолича — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Юрія Смолича — вулиця в місті Мукачеве Закарпатської області.

Колишні назви:
 Вулиця Смолича  — колишня назва вулиці Брамська у місті Сарни.

Вулиці, названі на честь людей